Les lettres ZAC peuvent désigner :
 une zone d'aménagement concerté ;
 une zone d'activité commerciale ;
 Zone avancée pour cyclistes, communément appelé Sas vélo ;
 le code AITA de l’aéroport de York Landing dans le Manitoba.
Zac est également un personnage du jeu vidéo League of Legends.